Авершин:
 Авершин, Данил Денисович (род. 2002) — российский хоккеист.
 Авершин, Константин Викторович (род. 1976) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва.
 Авершин, Степан Гаврилович (1901—1972) — советский учёный.
 Авершина 

 Авершина, Людмила Петровна (род. 1938) — советский и российский чувашский врач. Заслуженный врач РФ.